All Aboard jelentései:

 All Aboard, a Locomotiv GT kiadatlan albuma, 1975
 All Aboard, Side Effect-album, 1982
 All Aboard!, John Denver-album, 1997

Hasonló címmel:
 All Aboard: A Tribute to Johnny Cash